Linköping kan syfta på:

Linköpings kommun – en kommun i Östergötlands län
Linköping – en tätort i Östergötland samt centralort i Linköpings kommun
Linköpings stad – en tidigare kommun i Östergötlands län 1100/1200-tal–1970
 Linköpings domkyrkoförsamling – en församling (domkyrkoförsamling) i Linköpings stift
 Linköpings domkyrka, kyrkobyggnad i Sverige
 Linköpings S:t Lars församling – en församling i Linköpings stift
 Sankt Lars kyrka, Linköping –  en kyrkobyggnad i centrala Linköping
 Linköpings domkyrkodistrikt – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län 2016–
 Linköpings Sankt Lars distrikt – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län 2016–
Linköpings stift – ett stift inom Svenska kyrkan som omfattar Östergötlands län
Linköping-Saabs flygplats – en internationell flygplats centralt belägen i Linköping
 Linköpings centralstation – en järnvägsstation i Linköping
Linköpings universitet – ett svenskt statligt universitet grundat 1975
Linköpings FC – fotbollsklubb i Sverige
Linköpings FF – fotbollsförening i Sverige
Linköpings HC – ishockeyklubb i Sverige
Linköpings HC Dam – dam-ishockeyklubb i Sverige
Linköping (1846) – ett fartyg